Список найкасовіших мультфільмів. Список заснований на сумах, зароблених фільмами з продажу квитків у кінотеатрах, на сьогоднішній день. Прибуток від відеопрокату, показу по телебаченню тощо не враховується. Суми вказуються в доларах США і не враховують інфляцію.

Найбільше мультфільмів створені Walt Disney Pictures.

Найбільше мультфільмів — шість — потрапили в список в 2012 році, в 2010 і 2011 роках — п'ять картин.

 Король Лев — єдиний мультфільм в списку, який був повторно показаний в кінотеатрах через 17 років.
 П'ять мультфільмів: Крижане серце (2013), Історія іграшок 3 (2010), Посіпаки (2015), Зоотрополіс(2016) і У пошуках Дорі(2016) подолали планку касових зборів в один мільярд доларів.
 У пошуках Немо — єдиний мультфільм в списку, який був показаний в кінотеатрах через 9 з половиною років.
 Крижане серце — найприбутковіший не-сиквел і не-приквел.

Тільки 8 мультфільмів в списку випущені до 2001 року.

Список 
Мультфільми,які знаходяться вище зеленої лінії , також входять до списку 100 найкасовіших фільмів. 
Колір фону       '' позначає мультфільми, які знаходяться у прокаті.

Див. також 
 Список найкасовіших фільмів
Список найкасовіших українських фільмів у кінопрокаті
Список найкасовіших комп'ютерних ігор
Box Office Mojo

Примітки

Посилання 
 Box Office Mojo — мультфільми за касовими зборами в США 

Кінематографічні рейтинги
Списки фільмів